Reencarnación hace referencia a varios artículos:

Creencia
 Reencarnación creencia consistente en que una esencia individual de las personas vive en un cuerpo material en la Tierra no solo una vez sino varias.
Renacimiento (budismo)

Cine y televisión 
 Reencarnación (película) (Birth), dirigida por Jonathan Glazer;
 Reencarnación (episodio de Futurama)

Música 
 Reencarnación (álbum de Santa) (1984);
 Reencarnación (canción) (2001), del álbum Arrasando de Thalía.